Deux navires de la Kaiserliche Marine et un de la Reichsmarine ont porté le nom dEmden, d'après la ville du même nom :
le , un croiseur léger de la classe du même nom lancé en 1905 ;
le , un croiseur léger de  lancé en 1915 ;
l', un croiseur léger lancé en 1925.

Emden